Higromicin se može odnositi na:

 Higromicin A
 Higromicin B